Brookea är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Brookea ingår i familjen Stilbaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plisterordningen
Brookea